

Малішево — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства

/ Косово 
 Малішево — місто і муніципалітет в Прізренського округу центрального Косова